Иловлинка

 Иловлинка (платформа) — разъезд Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Саратов I — Иловля II.
 Иловлинка — исчезнувшее село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Иловлинка — жительница Иловлинского района.